Eric Fellner (né en 1959), producteur britannique de cinéma ;
 Ferdinand Fellner (1847-1916), architecte autrichien ;
 Rosie Fellner (née en 1978), actrice irlandaise ;
 Till Fellner (née en 1972), pianiste autrichien.

Voir aussi
 Peter Paul Felner (1884-1927), un réalisateur, scénariste et producteur autrichien.